Sapeornis — вымерший род предположительно «четырёхкрылых» авиал (птиц в широком смысле) из семейства Omnivoropterygidae или Sapeornithidae (сапеорнитиды). Включает единственный вид — Sapeornis chaoyangensis. Обнаружен в отложениях мелового периода в китайской провинции Ляонин (формации  и , 125—120 млн лет); известен по более чем 100 скелетам.

Одна из крупнейших известных летающих птиц мезозоя: около метра или даже до  в размахе крыльев.

Этимология названия 
Родовое название Sapeornis образовано из аббревиатуры SAPE (, Общество палеонтологии и эволюции птиц) и  — «птица». Голотип вида был обнаружен вскоре после 5-го симпозиума этого общества (Пекин, 2000). Видовое название chaoyangensis указывает на город Чаоян, около которого нашли окаменелость.

Описание 

При жизни Sapeornis chaoyangensis имели длину около 30 см (без хвоста, который не сохранился). По своей внешней морфологии обладает некоторым сходством с овирапторозаврами, такими как Caudipteryx, и с родом ископаемых примитивных птиц Omnivoropteryx.
Предположение о четырёхкрылости Sapeornis chaoyangensis выдвинули китайские палеонтологи под руководством Сюй Сина из Института геологии и палеонтологии, опираясь на наличие на задних ногах крупных перьев, образующих крылоподобную структуру. Однако американский палеонтолог Марк Норелл (Mark Norell) из Американского музея естественной истории считает это преувеличением и недостаточным для вывода об использовании задних лап для активного машущего полёта. В то же время гипотеза четырёхкрылости микрораптора (открытого в 2003 году) была подтверждена при помощи летающей модели пернатого ящера в 2010 году.

У Sapeornis chaoyangensis обнаружены признаки наличия зоба — черты, характерной для пищеварительной системы птиц. Один из авторов этого открытия китайский палеонтолог Чжэн Сяотин (директор Музея Тяньюй, в котором сохраняются исследованные останки вымерших птиц) рассказывает: «В наших образцах просматриваются семена там, где у современных птиц находится зоб. В некоторых случаях наблюдаются даже мягкие ткани, отмечающие контуры зоба». Иногда в зобе встречаются семена. В области желудка у некоторых экземпляров есть скопления гастролитов.

На верхней челюсти было 14 зубов, на нижней — 4. Окостеневшей грудины не было. Кости в составе пряжки и цевки срастались проксимальными, но не дистальными, концами. На первых двух пальцах крыла были сильные когти. Хвостовой отдел позвоночника был коротким и оканчивался пигостилем.

Систематика 
В 2008 был описан вид Didactylornis jii, близкий к Sapeornis. Однако последующие авторы считали это описание неверной интерпретацией плохо сохранившегося ископаемого материала и в 2010 году свели его в синонимы с Sapeornis chaoyangensis. В 2012 году палеонтологи Гао с соавторами (Gao et al.) дополнительно синонимизировали и ранее описанные Shenshiornis и второй вид рода Sapeornis, S. angustis. Род Omnivoropteryx также вероятнее всего может быть синонимизирован с Sapeornis.

Род Sapeornis относят к семейству Omnivoropterygidae (иногда выделяемому в монотипический отряд Omnivoropterygiformes), включающего ещё и род Omnivoropteryx. Позднее было предложено имя Sapeornithidae (из монотипического отряда Sapeornithiformes), рассматриваемое ныне в качестве синонима (также как и отряд Omnivoropterygiformes = Sapeornithiformes).

Примечания

Литература 
 Katherine Harmon. (2013). Early birds flew on four wings. Two-winged flight followed emergence of avian ancestors.. Nature.com. 14 March 2013.

Ссылки 
 Early cretaceous birds with crops found in China
 biolib.cz: Sapeornis chaoyangensis Zhou & Zhang, 2002

Авиалы
Монотипические роды архозавров
Птицы мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии, описанные в 2002 году